Campydora är ett släkte av rundmaskar. Campydora ingår i familjen Campgdoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Campydora